Ein Chemostat (griechisch chem(o)- „Chemie“ und -stat „regelnd“) ist eine Einrichtung zum Konstanthalten einer festen oder voreingestellten Stoff- oder Ionenkonzentration.

Man unterscheidet zwei Typen:

Chemostat-Bioreaktoren, sowie
Chemostatventile

Im regelungstechnischen Sinn stellt nur das Chemostatventil einen Regelkreis dar. Der Chemostat-Bioreaktor wird nur gesteuert, abgesehen von möglicherweise zusätzlich vorhandenen Regelkreisen zur Einhaltung von beispielsweise vorgegebenen Temperatur- oder pH-Werten.